Бенжамен Бонзи (; род. 9 июня 1996 года в Ниме, Франция) — французский профессиональный теннисист, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014)

Биография и интересные факты 
Кратко его называют La Bonz. Говорит на французском и английском языках. Отец — Филипп, мать — Доминика. Бенжамен начал играть в теннис в возрасте 6 лет, потому что хотел обыграть своего двоюродного брата. Жил рядом с теннисным клубом. Любимый удар — с лёта. Кумир детства — Роджер Федерер. Кумир не из теннисистов — Лионель Месси.

Спортивная карьера 

В 2017 году на Открытом чемпионате Франции одержал свою первую в карьере победу на турнирах серии Большого шлема. В первом раунде он обыграл россиянина Даниила Медведева. Во втором раунде Бонзи проиграл испанцу Альберту Рамосу-Вилонасу. 

В 2018 году пробился через квалификацию на Уимблдонский турнир, в финальном раунде квалификации переиграв британца Джеймса Уорда.

В феврале 2019 года вместе с Антуаном Оаном дошли до финала домашнего турнира в Монпелье, но проиграли в финале паре Иван Додиг/Эдуар Роже-Васслен

В сентябре 2019 года выиграл турнир ITF, проходящий в Мадриде.

18 июля 2022 года поднялся на высшее в карьере 44-е место в рейтинге.

В начале 2023 года впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В индийской Пуне на турнире ATP 250 на харде в решающем матче Бонзи проиграл Таллону Грикспору (6-4 5-7 3-6).

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года Бонзи впервые в карьере вышел в третий круг турнира Большого шлема. Во втором круге француз за 4 часа и 11 минут обыграл 14-го сеянного Пабло Карреньо Бусту со счётом 4-6 4-6 7-6(7-5) 6-1 7-6(10-4). В третьем круге Бонзи уступил Алексу де Минору в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Франции
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей